Mariusz Musial (Jelenia Góra, Polonia, 1 de enero de 1978) es un deportista noruego nacido en Polonia que compitió en bobsleigh.

Al principio de su carrera fue atleta de pista y campo, con marcas de por vida como 4,40 metros en salto con pértiga, 6,90 metros en salto de longitud y 10,85 segundos en los 100 metros. Representó al club IL i BUL.

Compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City en cuatro hombres, junto con Arnfinn Kristiansen, Ole Christian Strømberg y Bjarne Røyland.

Referencias

Pilotos de bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002
Pilotos de bobsleigh de Noruega
Atletas de Noruega
Emigrantes polacos hacia Noruega